Пит Сампрас је био бранилац титуле, али је изгубио од Густава Киртена у полуфиналу.

Густаво Киртен је освојио турнир, победивши Андреа Агасија у финалу са 6:4, 6:4, 6:4. Ово је била његова пета титула у сезони, укупно десета у каријери. Такође, Киртен је постао први Јужноамериканац који завршава годину као број један и први је играч ван САД-а још од Стефана Едберга који је 1991. сезону завршио на првом месту.

Марат Сафин је победом над Агасијем у полуфиналу могао да обезбеди прво место на крају године, али је изгубио са 6:3, 6:3.

Марат Сафин, Магнус Норман и Лејтон Хјуит су дебитовали на турниру.

Носиоци

Жреб

Завршница

Групе

Црвена група 

</center>

Зелена група 

</center>

Референце

Спољашње везе 

  
 Жреб
 Резултати

Тенис мастерс куп 2000.